Kawango Agot, vénérologue kényane.

 île Agot, un îlot situé au large de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) en France.

Ågot peut désigner :
 , un prénom norvégien.